Lamotte-Picquet bezeichnet:

 den französischen Admiral des 18. Jahrhunderts Toussaint-Guillaume Picquet de la Motte
 vier nach ihm benannte Schiffe der französischen Marine:
 die Lamotte-Picquet (Schiff, 1859), einen 1859 gebauten und 1881 außer Dienst gestellten Aviso
 die Lamotte-Picquet (Schiff, 1919), einen 1919 in Dienst gestellten, 1922 in Adour und 1924 in Alfred de Courcy umbenannten Küstentransporter, der ab 1934 als Flugboottender diente
 die La Motte-Picquet (Schiff, 1924), ein Leichter Kreuzer der Duguay-Trouin-Klasse, der 1945 von amerikanischen Marinebombern in Saigon versenkt wurde
 die La Motte-Picquet (Schiff, 1985), eine U-Jagdfregatte der Georges-Leygues-Klasse